Palas bezeichnet:

 Palas, der repräsentative Saalbau einer mittelalterlichen Pfalz oder Burg
 Palas (Teppich), eine orientalische Textilie
 Palas (Germania), in der antiken Geografie die Umgebung von Vicus Aurelianus in Germanien, dem heutigen Öhringen
 Palas (Rebsorte)
 die Palas GmbH, ein 1983 gegründetes Karlsruher Unternehmen, das Geräte zur Messung von Feinstaub und Nanopartikeln entwickelt und baut 

Siehe auch: 
 Pallas